Хон Мён Хи:

 Хон Мён Хи (1888—1968) — корейский писатель.
 Хон Мён Хи (1877—1946) — лидер корейского освободительного движения. Хон Мён Хи (род. 1991) — северокорейская футболистка.